Louppy-le-Château ist eine französische Gemeinde im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 19,02 km² und  Einwohner ().

Geografie 
Die Gemeinde Louppy-le-Château liegt an der Chée, zwölf Kilometer nordwestlich von Bar-le-Duc.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Timothée-Saint-Apollinaire, erbaut im 12. Jahrhundert
 Friedhofskapelle

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Meuse. Flohic Editions, Band 2, Paris 1999, ISBN 2-84234-074-4, S. 1009–1011.

Weblinks 

 
Ort in Grand Est
Träger des Croix de guerre 1914–1918 (Ort in Frankreich)